Steffens ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung

Namensträger 
 Andreas Steffens (* 1957), deutscher Philosoph, Schriftsteller und bildender Künstler
 Arnold Steffens (1851–1923), römisch-katholischer Priester, Kölner Domkapitular und Leiter des Diözesanmuseums
 Barbara Steffens (* 1962), deutsche Politikerin
 David Steffens (* 1984), deutscher Opernsänger (Bass)
 Dirk Steffens (Musiker) (* 1950), deutscher Musiker und Produzent
 Dirk Steffens (* 1967), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Erna Steffens (1902–1991), deutsche Politikerin (SPD)
 Florian Steffens (* 1984), deutscher Schauspieler
 
 Friedrich Steffens (1905–1982), deutscher Politiker (DP, GDP, CDU), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter
 Gerhard Steffens (1927–1998), deutscher Politiker (CDU)
 Gregor Steffens (1924–2012), deutscher Jurist und Richter am Bundessozialgericht
 Günter Steffens (1922–1985), deutscher Schriftsteller
 Hagbart Steffens (1874–1932), norwegischer Segler
 Heiko Steffens (* 1938), deutscher Pädagoge und Wirtschaftswissenschaftler
 Heinz Steffens (1913–1982), deutscher Maler und Grafiker
 Henrich Steffens (1773–1845), norwegisch-deutscher Philosoph, Naturforscher und Dichter
 Hans Hermann Steffens (1911–2004), deutscher Maler und Grafiker
 Jennifer Steffens (* 1972), deutsche Schauspielerin
 Jessica Steffens (* 1987), US-amerikanische Wasserballspielerin
 Joachim Steffens (* 1950), deutscher Fußballtrainer
 Johann Steffens (* um 1560; † 1616), deutscher Komponist
 Johann Friedrich Esaias Steffens (1716–1802), deutscher evangelischer Theologe

 Kay Steffens (* 1969), deutscher Musiker und Konzertorganisator
 Kurt Steffens (1855–1910), deutscher Verwaltungsbeamter
 Maggie Steffens (* 1993), US-amerikanische Wasserballspielerin
 Marco Steffens (* 1978), deutscher Politiker
 Marec Béla Steffens (* 1964), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Manager, Autor und Librettist
 Lincoln Steffens (1866–1936), US-amerikanischer Journalist
 Ludwig Steffens (* 1930), deutscher Urologe
 Melanie Steffens (* 1969), deutsche Psychologin
 Rudi Steffens (1911–1945), deutscher Kommunist und Opfer des Nationalsozialismus
 Udo Steffens (* 1950), deutscher Ökonom
 Ute Steffens (1940–2020), deutsche Bildhauerin und Malerin
 Volker Steffens (* 1948), deutscher Pädagoge
 
 Werner Steffens (1937–2018), deutscher Kommunalpolitiker (SPD), Oberbürgermeister, Grund- und Hauptschullehrer sowie Rektor
 Werner Ludwig Steffens (* 1931), deutscher Fischereiwissenschaftler
 Wilhelm Steffens (1883–1970), deutscher Lehrer, Historiker und Politiker (DVP)
 Wilhelm Steffens (Germanist) (1928–2017), deutscher Germanist und Literaturdidaktiker

Siehe auch 
 Dr. Steffens seltsamster Fall
 Steffen
 Steffes
 Stephens (Begriffsklärung)
 Stevens

Weblinks 
 Steffens bei namenforschung.net

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname